

События 
 14 мая — Викинги под предводительством Оскара, разграбили и сожгли Руан, после чего разграбили аббатство Сент-Уан и аббатство Жюмьеж. Викинги пощадили Фонтенельское аббатство, получив выкуп в шесть ливров серебром.
 25 июня — в битве при Фонтенуа между сыновьями Людовика Благочестивого за раздел Франкской империи Людовик Германский и Карл Лысый нанесли поражение старшему брату — Лотарю I.
 Испанская (Верхняя) Граница. Муса ибн Муса поднимает восстание против эмира. Муса принадлежит к семье Бану Каси, потомкам графа Касиуса, одного из первых знатных ренегатов. Эта семья уже имела в прошлом опыт похожих восстаний.
 Завоевание Кеннетом I пиктов, закончившееся через 5 лет.
 Датчане поднялись по Сене почти до Парижа.
 Восстание «Стеллинга» в области саксов, длившееся год.
 Взятие Бари арабами.
 Бегство уйгуров из северных степей.
 До 846 года — император Китая У-цзун.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 841 году
 Бернар Плантвелю — сын Бернара Септиманского и внук Гильома Желонского.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 841 году

См. также